De Europese kampioenschappen sportklimmen is een sportklimtoernooi voor mannen en vrouwen dat tweejaarlijks wordt georganiseerd door de International Federation of Sport Climbing (IFSC). De eerste editie van het toernooi werd in 1992 in Frankfurt gehouden.

Kampioenschappen 
De eerste vier edities van het toernooi werd gestreden om de medailles in twee klimdisciplines, namelijk lead (voorklimmen) en speed (snelklimmen). Vanaf 2002 werd boulderen als derde discipline toegevoegd. Een gecombineerde overall-ranking werd in 2015 in het leven geroepen voor klimmers die tijdens het toernooi aan alle drie disciplines deelnamen. In 2022 werd het gecombineerde onderdeel boulder & lead toegevoegd, waarbij de acht beste klimmers van de onderdelen boulder en lead met elkaar strijden om de gecombineerde titel.

1 Het afgelaste onderdeel boulder tijdens het EK 2006 werd in 2007 in Birmingham gehouden.

Resultaten mannen

Lead

Boulderen

Speed

Overall

Boulder & Lead

Resultaten vrouwen

Lead

Boulderen

Speed

Overall

Boulder & Lead

Medaillespiegel 
Bijgewerkt t/m 2020

Zie ook 
Wereldbeker klimmen